Steko ist der Familienname folgender Personen:

 Mladen Steko (* 1976), Kickbox-Weltmeister, Trainer und Promotor
 Pavlica Steko (* 1974), Kickbox-Weltmeister, Trainer und Promotor